Арсе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 85 км на захід від Пуатьє, 18 км на захід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 286 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 601,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Арсе на сайті французького Національного інституту географії
 Історія муніципалітету Арсе
 [ Розташування муніципалітету Арсе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр